Обыкновенная белозубка, или домовая землеройка. () — землеройка из рода Белозубки, встречается в Европе и Северной Африке. Это самая обычная из землероек-белозубок в Западной Европе.

Ареал  
Этот вид встречается в Средиземноморье, Нидерландах, Бельгии, Германии и Португалии. Crocidura osorio с канарского острова Гран-Канария первоначально была описана как отдельный вид, но позже было показано, что в действительности это популяция интродуцированной обыкновенной белозубки.  Кроме того, на средиземноморском острове Ивиса обитает подвид обыкновенной белозубки, Crocidura russula ibicensis. В апреле 2008 года интродуцированная популяция обыкновенной белозубки была обнаружена в Ирландии, где этот вид вытесняет местный подвид малой бурозубки.

Описание 
Длина тела — 7,5—11 см, хвоста — 3,5—5 см (меньше половины длины тела). Окраска буровато-серая (в том числе снизу), хвост одноцветный. Этот вид немного крупнее малой белозубки, но в остальном очень похож, и его  можно отличить только при внимательном рассмотрении особенностей строения его неокрашенных зубов.

Живёт на сырых вейниковых лугах и болотах, в зарослях кустарников по берегам рек.

Комментарии

Примечания

Ссылки 
 Позвоночные животные России: Обыкновенная белозубка
 Tosh D. G., Lusby J., Montgomery W. I.,  O'Halloran J. First record of greater white-toothed shrew Crocidura russula in Ireland // Mammal Rev. 2008, Volume 38, No. 4, 321–326.

Белозубки
Животные, описанные в 1780 году
Млекопитающие Азии